Hugo Costa (futebolista)
 Hugo Costa (músico)
 Hugo Costa (político)

Desambiguação